Raffel steht für:

 Raffel, Synonym für eine Küchenreibe
 Raffel, Gerät zur Beerenernte, siehe Blaubeerkamm

Raffel ist der Name folgender Personen:

 Felix Raffel (* 1983), deutscher Filmkomponist und Pianist

Siehe auch:
 Raffl